Campestre (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Campestre (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais